Въоръжената агресия е нападение на една или няколко държави срещу друга държава за завземане на нейната територия, за икономическо и политическо подчиняване на страната и населението ѝ.

Освен въоръжена агресия има още икономическа, косвена и идеологическа агресия.

Военна политика